Corsini je italské příjmení.

Italský šlechtický Corsiniů pochází z Florencie, k jeho příslušníkům náležejí:

 Andrea Corsini (kardinál) (1707–1795)
 Svatý Ondřej Corsini (1302–1373), biskup fiesolský
 papež Klement XII. (1652–1740), narozen jako Lorenzo Corsini

Další nositelé příjmení Corsini:
 Bruno Henrique Corsini, známější jako Bruno Henrique (* 1989), brazilský fotbalista
 Catherine Corsini (* 1956), francouzská filmová režizérka
 Giulio Corsini (1933–2009), italský fotbalista a fotbalový trenér
 Harold Corsini (1919–2008), americký fotograf

paláce Corsiniů
 Palazzo Corsini (Řím)
 Palazzo Corsini (Florencie)

Externí odkazy 
 

Italská příjmení